Extremely high frequency, frequenties in het radiospectrum tussen 30 en 300 GHz
Europese handbalfederatie, het organiserend en controlerend orgaan van het handbal in Europa
European Hockey Federation, de overkoepelende organisatie voor hockey binnen Europa
Europese Humanistische Federatie (European Humanist Federation), koepel van Europese humanistische en secularistische organisaties